Piqua est un toponyme amérindien qui désigne deux villes actuelles des États-Unis.
Piqua (Kansas)
Piqua (Ohio)